Ниже приводится список серий телесериала «Забытые», премьера которого состоялась на ABC 22 сентября 2009 года.

Список эпизодов

Сезон 1: 2009—2010

Рейтинги

Сезон 1

Ссылки 

Забытые